Eclipse () — седьмой студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Tomi Joutsen — Вокал
 Esa Holopainen — Гитара (лид)
 Tomi Koivusaari — Гитара (ритм)
 Santeri Kallio — Клавишные
 Niclas Etelävuori — бас
 Jan Rechberger — Барабаны

Приглашённые музыканты 
 Iikka Kahri — Flute, Saxophone
 Marco Hietala — Vocals (backing)
 Jouni Markkanen — Vocals (backing)
 Tommi Salmela — Vocals (backing)
 Anu Lilja — Vocals (additional)
 Eternal Savo Choir — Vocals (choirs)

Прочие 
 Sami Koivisto — Recording
 Denis Goria — Photography
 Travis Smith — Artwork, Art Direction
 Mikko Karmila — Mixing
 Mika Jussila — Mastering
 Ville Juurikkala — Band Photography
 Marco Hietala — Producer (Vocals)
 Nino Laurenne — Engineering
 Tero Kinnunen — Engineering

Примечания 

Альбомы Amorphis
Альбомы Nuclear Blast Records